Рита Борбаш (, родилась 21 декабря 1980 в Будапеште) — венгерская гандболистка, линейная клуба «Сексард». Бронзовый призёр чемпионата мира 2005 года в составе сборной Венгрии, выступала также на Олимпийских играх 2008 года (4-е место). Известна под прозвищами «Ритё» () и «Борби» ().

Достижения

Клубные 
 Чемпионат Венгрии:
 Чемпионка: 2005
 Серебряный призёр: 2004, 2008, 2010, 2011
 Бронзовый призёр: 2006, 2007
 Кубок Венгрии:
 Победительница: 2005
 Финалистка: 2004, 2008, 2011
 Полуфиналистка: 2007
 Чемпионат Румынии:
 Чемпионка: 2009
 Кубок ЕГФ:
 Финалистка:  2004, 2005

В сборной 
 Чемпионат мира:
 Бронзовый призёр: 2005

Ссылки 
 
 Профиль на сайте World Handball.ru 
 Профиль на сайте ЕГФ 
 Профиль на сайте Венгерской гандбольной федерации 

Гандболисты Венгрии
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года